Andreea Munteanu ist der Name folgender Personen:

* Andreea Munteanu (Turnerin, 1988) (Aura Andreea Munteanu; * 1988), rumänische Turnerin
 Andreea Munteanu (Turnerin, 1998) (* 1998), rumänische Turnerin